Георги Минчев може да се отнася за:
 Георги Минчев (1851 – 1903) – български революционер;
 Георги Минчев (1907 – 1942) – деец на Българската комунистическа партия;
 Георги Минчев (р. 1939) – български композитор;
 Георги Минчев (1943 – 2001) – певец, музикант и композитор;
 Георги Минчев (р. 1954) – български футболист;
 Георги Минчев (р. 1955) – старобългарист и фолклорист, професор в Лодзкия университет;
 Георги Минчев (р. 1995) – български футболист.